Многие годы название «Ford Escort» использовалось разными моделями машин. Более точно вы можете выбрать из списка следующих автомобилей:
 Ford Escort Estate Car
 Ford Escort (Европа)
 Ford Escort (Северная Америка)